Burlöv kan syfta på:

 Burlöv Center – ett köpcentrum i Arlöv i Burlövs kommun
 Burlövs kommun – en kommun i Skåne län
 Burlövs distrikt – enda distriktet i Burlövs kommun 2016–
 Burlövs socken – en socken i Skåne
 Burlövs landskommun – en tidigare kommun i Malmöhus län 1863–1970
 Burlövs församling – en församling i Torna och Bara kontrakt i Lunds stift
 Burlövs gamla kyrka – en medeltida kyrkobyggnad i Burlöv
 Burlövs station – en järnvägsstation belägen i Arlöv